Plurale di ricordo, processo menmonico

Musica 
Casa Ricordi – storica casa editrice musicale, di cui hanno fatto parte:
Giovanni Ricordi (1785-1853)
 Tito I Ricordi (1811-1888)
 Giulio Ricordi (1840-1912)
 Tito II Ricordi (1865-1933)
Camillo Ricordi
Nanni Ricordi (1932-2012)
Dischi Ricordi – casa discografica italiana attiva dal 1958 al 1994
BMG Ricordi – casa editrice musicale nata nel 1994 dalla fusione tra la vecchia Casa Ricordi e BMG Ariola
 Ricordi  – album di Mauro Nardi del 1980
Ricordi – album di Carla Boni del 1985
Ricordi – singolo dei Finley del 2008
Ricordi – singolo dei Pinguini Tattici Nucleari del 2022

Letteratura 

Ricordi politici e civili – opera di Francesco Guicciardini
Ricordi o Colloqui con sé stesso – opera di Marco Aurelio

Cinema 
 Ricordi? – film diretto da Valerio Mieli (2018)

Altri progetti